Argimiro es un nombre propio masculino de origen germánico en su variante en español. Proviene del germano Erchanmir, de ercan (libre, noble) y mêrs (ilustre, brillante), por lo que su significado es "noble ilustre", o bien "ejército célebre".

Santoral 
28 de junio: San Argimiro, mártir en Córdoba en 856.

Variantes 
Femenino: Argimira
También se puede usar su abreviatura:Argi.

Variantes en otros idiomas

Bibliografía

Véase también 
 Antroponimia
 Apellido
 Santoral

Nombres germanos
Nombres masculinos